Edward Albert Sharpey-Schafer (1850–1935) – brytyjski fizjolog
 Edward H. Schafer (1913–1991) – amerykański sinolog
 Edward T. Schafer (ur. 1946) – amerykański polityk, gubernator Dakoty Północnej